Tepehua (volk), een volk in Mexico
 Tepehua (taal), de taal van dat volk